Огю́ст-Иле́р Эже́н Лампсо́ниус (; наст. имя — Эста́ш Лорсе́ (); родился 23 июня 1822/23 года, , Франция — умер, по разным версиям, в 1865, 1871 или 1886 году, Париж, там же) — французский , график и иллюстратор XIX века.

Э. Лампсониус — один из самых известных иллюстраторов произведений Эжена Сю, Оноре де Бальзака и Александра Дюма-старшего.

Создал цикл портретов актёров «Комеди Франсэз» (1852).

Избранные иллюстрированные произведения 
 «Вечный Жид» Э. Сю, 1842 (совместно с С. Нантёйлем , П. Гаварни и Месонье);
 «Полковник Шабер» Бальзака, 1844;
 «Отец Горио», 1852;
 «Случай из времен террора», 1852;
 «Королева Марго» Дюма, 1857;

Галерея

Ссылки 
 Eugène Lampsonius

Художники-иллюстраторы Франции
Графики Франции
Художники, известные под псевдонимами